Боби Шилдс е Израснал в Кларион, Пенсилвания където е живял в продължение на 18 години. той не играе никакви спортове освен за джудо, което е учил в продължение на около 12 години. Джудо и Про Kеч са много сходни в някои отношения. Така че това са го подготвили добре за Kеч. В крайна сметка, оставяйки Кларион за колеж в Рочестър, Ню Йорк, където присъства на Рочестър технологичен институт, специалност „Информационни технологии“. Продължил неговото обучение лятото на 2002 г. в обучение на съоръженията KCW. Върнал се е в Рочестър и тренира с Рик Матрикс.

 Интро песни
 Boom By P.O.D (PWX) (2002-2003)
 Bounce By Bon Jovi (PWO) (2004-2005)
 Watch Your Words By Alter Bridge (KCW) (2006-2009)
 Without A Fight By Hoobastank (APWF) (2010-момента)

Завършващи Движения 
 Тръшването на Истинския Талант (True Talent Slam)
 Опит на Таланта (A Taste Of Talent)
 Всичко Става (It's All Dunnnnnnn)
 Новото Движение (The New Move)

Титли и отличия 
 KCW
 KCW Cruiserweight Champion (2 пъти)
 KCW Tag Team Champion (2 пъти)

 PWX
 NWA East Three Rivers Champion (1 път)
 WWWA/SWO US Champion (1 път)

 APWF
 APWF Throwback Champion (1 път)
 APWF Cruiserweight Champion (1 път)

 PWO
 PWO Tag Team Champion (1 път)
 PWO World Tag Team Champion (1 път)

Външни препратки 
 Официалният сайт на Боби Шилдс 
 Контакти с Боби Шилдс 
 Боби Шилдс В Twitter
 Боби Шилдс В Myspace
 Боби Шилдс В Vimeo

Американски кечисти